Axios kan henvise til flere artikler:
 Det græske navn for floden Vardar.
 Axios (nyhedsmedie), et amerikansk digitalt nyhedsmedie.